Knox kan som auktorsförkortning betyda:

 David Knox
 M.D.E. Knox

Robotskapade auktorsförkortningar